Catostylus är ett släkte av maneter. Catostylus ingår i familjen Catostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Catostylus